

Geografia 
 Il Cantone di Capobianco è una divisione amministrativa dell'arrondissement di Bastia, Corsica, Francia.

Cognome 
 Andrea Capobianco (1966), allenatore di pallacanestro italiano.
 Michele Capobianco (1921-2005), architetto italiano, attivo nella città di Napoli.
 Sasà Capobianco (1954), disc jockey italiano.